Сан Хосе де Абахо има више значења:

 Сан Хосе де Абахо (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де Абахо, Унидад Абитасионал (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хосе де Абахо (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику